Весна Јевникар (Љубљана, 22. јануар 1964) је била југословенска и  словеначка  филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|9
|4
|3
|0
|17
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|1
|0
|1
|2
|4
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|10
|5
|4
|3
|23
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1977. || Срећа на ланцу  || Милена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1984. || Алал такво сунце || Вероника
|-
| 1984. || Љубав (ТВ филм)  || Тилка
|-
| 1985. || Лето у шкољци || Медицинска сестра
|-
| 1985. || Наш човек || Барбара
|-
| 1987. || Прави гусар || Сузана / Мојца
|-
| 1987. || Деж (кратки филм) || /
|-
| 1988. || Лето у шкољци 2 || /
|-
| 1988. || Маја и ванземаљац  || Учитељица
|-
| 1989. || Ветар у мрежи || /
|-
| 1989. || Неко други || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || До краја и даље || Ивана Лоргер
|-
| 1990. || Тамничари || Масерка
|-
| 1991. || Приповедке из меденега цветлицњака (ТВ мини серија) || /
|-
| 1991. || Пример Феликс Лангус али Како ујети свободо || /
|-
| 1999. || О мухах с тржнице || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2005. || Рушевине || Марјана
|-
| 2006. || Косилница || /
|-
| 2006. || Ен дан ресниче || /
|-
| 2007. || Дедек мраз || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Облетница (кратки филм) || /
|-
| 2017. || Мине дан, зачне се јутро || Мајка
|-
| 2015 2017. || Ена злахтна сторија (ТВ серија) || Аделина Бенели
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1964.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Биографије живих особа